Алиса в Страната на чудесата е роман на Луис Карол от 1865 година.

Алиса в Страната на чудесата може да се отнася още за:

 Кино и телевизия
 Алиса в Страната на чудесата, черно-бял ням филм от 1903 година;
 Алиса в Страната на чудесата, ням филм от 1910 година;
 Алиса в Страната на чудесата, ням филм от 1915 година;
 Алиса в Страната на чудесата, филм от 1931 година;
 Алиса в Страната на чудесата, филм от 1933 година;
 Алиса в Страната на чудесата, филм от 1949 година;
 Алиса в Страната на чудесата, анимационен филм на Дисни от 1951 година;
 Алиса в Страната на чудесата, музикален филм от 1972 година;
 Алиса в Страната на чудесата, телевизионен филм от 1983 година;
 Алиса в Страната на чудесата, телевизионен филм от 1985 година;
 Алиса в Страната на чудесата, анимационен филм от 1988 година;
 Алиса в Страната на чудесата, телевизионен филм от 1999 година;
 Алиса в Страната на чудесата, индийски филм от 2005 година;
 Алиса в Страната на чудесата, филм на Дисни от 2010 година.